

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Chrzanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Chrzanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Chrzanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie
 Chrzanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków
 Chrzanowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły
 Chrzanowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Chrzanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Chrzanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów
 Chrzanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Zobacz też 
 Chrzanowo-Bronisze
 Chrzanów